Heinz Münchow ist der Name folgender Personen:

* Heinz Münchow (Polizist) (* 1920), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Heinz Münchow (Schriftsteller) (1929–2005), deutscher Schriftsteller